Клочко́ва — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Клочкова, Валентина Алексеевна (1924 — после 2010) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Клочкова, Зинаида Георгиевна (1903—1972) — советская теннисистка.
 Клочкова, Лариса Петровна (род. 1970) — украинская волейболистка, Паралимпиец.
 Клочкова, Яна Александровна (род. 1982) — украинская пловчиха.